K71 bzw. K 71 steht für:
 HMS Pimpernel (K71), britische Korvette der Flower-Klasse (1940)
 INS Vijaydurg (K71), indische Korvette der Durg-Klasse
 „Toxische Leberkrankheit“ (ICD-10-Code)

Abkürzung